Obhájcem titulu dvouhry pařížského grandslamu French Open 2013 byl čtvrtý hráč světa Rafael Nadal ze Španělska, který Roland Garros vyhrál v letech 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 a 2012.

Do soutěže nastoupilo sto dvacet osm tenistů, z toho 19 postoupilo z kvalifikace. Světová dvojka Andy Murray a sedmička Juan Martín del Potro se z turnaje odhlásili pro nemoc.

Vítěz si do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů a získal částku 1 500 000 eur.

Novak Djoković a Rafael Nadal hráli na Grand Slamu ve stejné polovině pavouku poprvé od French Open 2010. Semifinálová pětisetová bitva se stala nejtěžším turnajovým utkáním pro Španěla, když ji vybojoval za čtyři hodiny a třicet sedm minut výsledkem 6–4, 3–6, 6–1, 6–7 a 9–7.

Poprvé ve své kariéře postoupil David Ferrer do finále grandslamu.. Výhradně španělské finále se na Grand Slamu naposledy předtím hrálo na French Open 2002. Nadal se třísetovou výhrou 6–3, 6–2, 6–3, stal prvním mužem v historii, kterému se podařilo jediný Grand Slam vyhrát osmkrát. S dvanácti tituly z majorů se odpoutal od jedenácti výher Švéda Björna Borga a Australana Roda Lavera. V historických tabulkách se tak dotáhl na Australana Roye Emersona, s nímž spolusdílel 3. místo za sedmnácti tituly Federera a čtrnácti trofejemi Samprase.

Současně tak Nadal zvýšil aktivní bilanci vzájemných utkání proti Ferrerovi, která po finále činila 20–4. Od svého prvního startu na pařížské antuce v roce 2005 ztratil jediné klání, když v osmifinále French Open 2009 podlehl Švédu Robinu Söderlingovi. Pohár mušketýrů převzal od jamajského sprintera Usaina Bolta a při proslovu sdělil: „Je to pro mě speciální vítězství a děkuji všem, kteří jsou tady se mnou. Měl jsem těžké chvíle v kariéře, ale rodina a moji blízcí mě podrželi. A děkuji fanouškům, kteří mi drželi palce, … David je velký bojovník a chtěl bych mu pogratulovat. Promiň.“ Finále od závěru úvodního setu doprovázel lehký déšť.

Na Roland Garros Španěl vyrovnal absolutní rekord osmi vítězství Maxe Decugise, jenž získal amatérské tituly v počátečním období turnaje mezi lety 1903–1914, kdy byla soutěž otevřena pouze hráčům z francouzských tenisových klubů s významně nižší konkurencí, než v éře moderního tenisu.

Nasazení hráčů 

  Novak Djoković (semifinále)
  Roger Federer (čtvrtfinále)
  'Rafael Nadal (vítěz)
  David Ferrer (finále)
  Tomáš Berdych (1. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinále)
  Richard Gasquet (4. kolo)
  Janko Tipsarević (3. kolo)
  Stanislas Wawrinka (čtvrtfinále)
  Marin Čilić (3. kolo)
  Nicolás Almagro (4. kolo)
  Tommy Haas (čtvrtfinále)
  Kei Nišikori (4. kolo)
  Milos Raonic (3. kolo)
  Gilles Simon (4. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (4. kolo)
  Juan Mónaco (1. kolo)
  Sam Querrey (3. kolo)
  John Isner (3. kolo)
  Andreas Seppi (3. kolo)
  Jerzy Janowicz (3. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (1. kolo)
  Kevin Anderson (4. kolo)
  Benoît Paire (3. kolo)
  Jérémy Chardy (3. kolo)
  Grigor Dimitrov (3. kolo)
  Fabio Fognini (3. kolo)
  Florian Mayer (1. kolo, skreč)
  Michail Južnyj (4. kolo)
  Julien Benneteau (3. kolo)
  Marcel Granollers (1. kolo)
  Tommy Robredo (čtvrtfinále)

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze 

| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=7
| RD3-seed02=25
| RD3-team02= J Chardy
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=5
| RD3-seed03=
| RD3-team03= V Troicki
| RD3-score03-1=714
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3='''7
| RD3-seed04=10
| RD3-team04= M Čilić
| RD3-score04-1=612
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=5
| RD4-seed01=6
| RD4-team01=

8. sekce

Reference 

 Pavouk mužské dvouhry

French Open 2013